Battistini ima više značenja:
 Battistini, Padova
 Battistini, Treviso
 Battistini, Vicenza